Strong kan som auktorsförkortning betyda:

 Archibald McClure Strong
 Mark T. Strong
 Asa B. Strong

Robotskapade auktorsförkortningar